Als Elektrischer Datenspeicher werden in der digitalen Datenverarbeitung folgende Speichermedien bezeichnet:

 ein elektrisch löschbarer und programmierbarer Nur-Lese-Speicher, siehe EEPROM
 eine auf EEPROM-Speicher basierende Datenspeicher-Technik, siehe Flash-Speicher
 ein Halbleiterspeicher z. B. für den Arbeits- oder Hauptspeicher, siehe Random-Access Memory